

Toponymes 

 Mont Crean
 Glacier Crean